Achilles Bischoff (1795-1867) – politico e dirigente d'azienda svizzero
 Eric Bischoff (1955) – imprenditore statunitense
 Sabine Bischoff (1958) – ex schermitrice tedesca
 Amaury Bischoff (1987) – calciatore francese naturalizzato portoghese
 Jherek Bischoff (1979) – musicista, compositore e produttore statunitense